Referendum w Polsce w 1997 roku (25 maja)
 Referendum w Szkocji w 1997 roku (11 września)
 Referendum w Walii w 1997 roku (18 września)